Волково — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.

Расположена в 4 км к северу от центра города Остров.

История 
Деревня до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Волковской волости района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)